Mutter:

 Mutter — альбом немецкой метал-группы Rammstein, вышедший в 2001 году.
 «Mutter» — сингл немецкой метал-группы Rammstein, вышедший в 2001 году.
 Mutter — оконный менеджер, который используется по умолчанию в рабочей среде GNOME 3.
 Муттер, Анне-Софи (, род. 1963) — немецкая скрипачка.